Polyphem steht für

 Polyphem, ein Kyklop in der griechischen Mythologie
 Polyphemos (Argonaut), einer der Argonauten in der griechischen Mythologie
 Polyphem-Maler, mittelprotoattischer Vasenmaler (fl. ca. 670–650 v. Chr.)
 Polyphem (Rakete), europäischer Lenkflugkörper

Siehe auch:
 Polifemo
 Polyphemus